Szintaxis (nyelvészet)
 Szintaxis (programozási nyelvek)